Dawn of Dreams har flere betydninger:

 Dawn of Dreams (gothic metal-band), en gothic metal-band fra Østrig.
 Dawn of Dreams (dødsmetalband), et melodisk dødsmetal/black metal-band fra Tyskland.
 Dawn of Dreams (album), et studiealbum af det svenske avant-garde metal-band Pan.Thy.Monium.